GYN steht für:
 Flughafen Goiânia (IATA-Code), brasilianischer Flughafen

Gyn- oder -gyn steht für:
 griechischer Wortstamm mit der Bedeutung „frauenbezogen“, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #G

gyn steht für:
 Guyanesisches Kreol (ISO-639-3-Code), englischbasierte Kreolsprache in Guyana

Siehe auch:

Abkürzung